Botanical Miscellany (сокр. «Bot. Misc.») — ботанический журнал под редакцией английского ботанического иллюстратора, ботаника и миколога Уильяма Джексона Гукера, издававшийся в Лондоне в 1830, 1831, 1833 годах. В журнале были опубликованы статьи 588 учёных, в которых описано значительное число новых родов и видов растений.

История 
Выпуск журнала осуществляло издательство , принадлежавшее его основателю Джону Мюррей.

Первоначально Гукер намеревался публиковать журнал «Botanical Miscellany» ежеквартально, но не получил финансовой поддержки, необходимой для ежеквартального выпуска и журнал выпускался примерно каждые полгода. Девятый выпуск стал последним в марте 1833 года. Публикация журнала была прекращена из-за отсутствия поддержки со стороны ботанической общественности. Каждый номер содержал в среднем более 120 страниц высокой печати.

В период с апреля 1829 года по март 1833 года было издано три тома и 9 частей.

 Том 1 — на титуле 1930 
 Часть 1 (апрель 1829) 
 Часть 2 (сентябрь 1829) 
 Часть 3 (весна или осень 1930) 
 Том 2 — на титуле 1931 
 Часть 4 (после 22 октябрь 1830)
 Часть 5 (вероятно, весна 1830) 
 Часть 6 (вероятно, осень 1830) 
 Том 3 — на титуле 1833 
 Часть 7 (вероятно, весна 1832)
 Часть 8 (1 августа 1832)
 Часть 9 (1 марта 1833)

В 1934 году был выпущен «Журнал ботаники», являющийся второй серией ботанического сборника . Гукер Джексон опубликовал 4 номера в 1834—1842 годах как приемник «Ботанического сборника», а в 1842 году его заменил . В Лондонском журнале были уже изобразительные описания растений, которые публиковал в Лондоне Гукер Джексон. Он опубликовал 7 номеров в 1842—1848 годах. В 1849 году Лондонский журнал ботаники был заменён , который представлял собой серию из девяти томов с ботаническими иллюстрациями и описаниями, сделанными Уильямом Джексоном Хукером. Вестник публиковался с 1849 по 1857 годы.

Публикации 
 
 
 

 Подробности публикаций
 Vol. (том) 3 (xci переданные гравюры; xcii—cxii, xli переданные гравюры (некоторые сложенные по папкам и цветные)): ил.; 25 см, переплёт твёрдый. Содержит много австралийских растений ссылки и специальные статьи. Фергюсон () 1367a.

См. также 
 Australian Plant Name Index — Указатель научных названий австралийских растений

Примечания

Ссылки 
 Botanical Miscellany

Научные журналы Великобритании
Ботанические журналы